Chomicz – nazwisko.

Osoby

 Antoni Chomicz ps. "Stabrawa" (1905-1944) – uczestnik wojny obronnej, żołnierz Armii Krajowej
 Bolesław Chomicz (1878-1959) – jeden z organizatorów polskiej straży pożarnej, działacz społeczny
 Dmitrij Chomicz (ros. Дмитрий Николаевич Хомич, ur. 4 października 1984 we Władykaukazie) – piłkarz rosyjski grający na pozycji bramkarza
 Konstantyn (Chomicz) imię świeckie Konstantin Andriejewicz Chomicz (1911-2000) – białoruski biskup prawosławny
 Małgorzata Chomicz (ur. 1970) – artysta grafik, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 Stanisław Chomicz-Adamski (ur. 1858 w Łodzi, data i miejsce śmierci nieznane) – polski architekt działający w Imperium Rosyjskim
 Witold Chomicz (1910-1984) – malarz, grafik, od 1934 wykładowca w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych, a od 1950 profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Inny 
Skazani na Sukcezz